Кра́сне (до 1965 — Петровське) — село в Україні, у Крижопільській селищній громаді Тульчинського району Вінницької області. Населення становить 64 особи.

Історія 
Село засноване 1917 року.

12 червня 2020 року Голубецька сільська рада, в ході децентралізації, об'єднана з Крижопільською селищною громадою.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Крижопільського району, село увійшло до складу Тульчинського району.

Примітки

Література 
 Голубе́че // Історія міст і сіл Української РСР: у 26 т. / П. Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967—1974. — том Вінницька область / А. Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972: 788 с. — С. 350

Посилання 
 Погода в селі Красне 

Села Вінницької області